A hidzsra kifejezés utalhat a következőkre:

 Hidzsra (iszlám)
 Hidzsra (India)